Decadence steht für:

 Decadence (schwedische Band), schwedische Melodic-Death-Metal- und Thrash-Metal-Band
 Decadence (griechische Band), griechische Neofolk-Band
 Decadence (belgische Band), belgische Thrash-Metal-Band
 Decadence (ungarische Band), ungarische Doom-Metal-Band
 Decadence (italienische Band), italienische Black-Metal-Band

Siehe auch:
 Lords of Decadence, österreichische Melodic-Death-Metal-Band
 Dekadenzdichtung, literarische Strömung